Весёлое (), село,
Андреевский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321480502. Население по переписи 2001 г. составляет 1 (-/1 м/ж) человек.

В 2013 году село снято с учёта.

Географическое положение 
Село Весёлое находится на левом берегу реки Нижняя Двуречная, река сильно заболочена, выше по течению расположено село Катериновка, ниже — село Рогозянка.
В 7 км расположена железнодорожная станция платформа Шиповатое.

История 
 1750 — дата основания.
 В 2013 году село снято с учёта.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Великобурлукского района